Een verkeersweg:
N26 (België)
N26a (België)
N26 (Frankrijk)
N26 (Ierland)
N26 (Luxemburg)
N26 (Zwitserland)

Een bank:
N26 (bank)